El término servitas hace referencia al nombre popular de alguno de los siguientes institutos o sociedades de la Iglesia católica:

 Orden de los Servitas, orden religiosa masculina fundada en Florencia (Italia), en 1233;
 '''Orden de Servitas (Málaga)
 Hermanas seglares servitas, instituto secular femenino fundado en Londres en 1943;
 Servitas de Chioggia, congregación religiosa femenina fundada en Chioggia (Italia), en 1873;
 Servitas de Galeazza, congregación religiosa femenina fundada en Crevalcore (Italia), en 1855;
 Siervas de María, congregación religiosa femenina fundada en Cuves (Francia), en 1845;